Dolly (transport), een verrijdbaar onderstel of voertuig om zware zaken te verplaatsen
Dolly (grip), een verrijdbaar onderstel voor een film- of videocamera
Dolly (Fauré), een pianosuite van Gabriel Fauré
Dolly (schaap), het eerste gekloonde schaap
Dolly (object), een kunststof object om het winnende nummer in een roulettespel te markeren

Zie ook 
Orkaan Dolly (doorverwijspagina)